Лычное — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лычное — деревня в Коношском городском поселении Коношского районе Архангельской области.
 Лычное — деревня в Тавреньгском сельском поселении Коношского районе Архангельской области.
 Лычное — деревня в Куменском районе Кировской области.
 Лычное — село в Первомайском районе Тамбовской области.